Asquamiceps är ett släkte av fiskar. Asquamiceps ingår i familjen Alepocephalidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Asquamiceps